Vladislav II kan syfta på:

 den litauiske fursten Jagiello, känd som kung Vladislav II av Polen
 Vladislav II, seniorhertig av Polen, "den fördrivne"
 Vladislav II av Böhmen
 Vladislav II av Vallakiet
 Vladislav II av Böhmen och Ungern

pl:Władysław II